Andrzej z Krępy i Święcic Święcicki – kasztelan połaniecki, sędzia radomski
 Andrzej Święcicki (1936–2013) – łyżwiarz szybki
 Andrzej Święcicki (1915–2011) – działacz katolicki, członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL